A 2014-es Dafabet snooker-világbajnokságot 2014. április 19. és május 5. között rendezték, hagyományosan a Sheffieldben található Crucible Színházban. Ez volt a 77. világbajnokság. A verseny új szponzora a Dafabet.

Érdekességek 
Első kör
 A világbajnokság főtábláján először szerepelt Xiao Guodong, Michael Wasley, Robbie Williams) és Kyren Wilson. Wasley Ding Junhui 10–9-es legyőzésével továbbjutott a második körbe, ezt a mérkőzést a Crucible történetének egyik legnagyobb meglepetéseként említenek.
 Dominic Dale 2000., Ken Doherty 2006., Alan McManus 2005. után nyert ismét mérkőzést világbajnokságon.

Második kör
 Habár az első két szakasz során nem vezetett, Ronnie O’Sullivan legyőzte Joe Perry-t és ezzel tizenhatodik alkalommal jutott el a világbajnoki negyeddöntőig.

Negyeddöntők
 Barry Hawkins 6-2, majd 11-5-ös előnnyel érkezett a mérkőzés utolsó szakaszához, ahol azonban Dominic Dale 7 frame-et nyerve 12-11-re átvette a vezetést. Hawkins azonban az utolsó két frame-mel együtt a mérkőzést is megnyerte.
 Neil Robertson a Judd Trump elleni mérkőzést 22. frame-jében lökött 101-es break-je azt jelentette, hogy ő lett az első játékos, akinek sikerült legalább száz 100-as break-et lökni egy idényben.

Elődöntők
 Az első elődöntőben megismétlődött az előző évi döntő Ronnie O’Sullivan és Barry Hawkins között. O’Sullivan 17-7-es győzelmével a hatodik alkalommal jutott világbajnoki döntőbe. 2004. után ismét egy-egy szakasszal rövidebb mérkőzésen nyert a negyeddöntőben, valamint az elődöntőben.
 A második elődöntőt Mark Selby 12 óra 4 perces mérkőzésen 17-15-re nyerte Neil Robertson ellen. A mérkőzés során Robertson 103-ra növelte a szezonban lökött százas break-ek rekordját.

Döntő
 Mark Selby győzelmével a kilencedik játékos lett, aki megnyerte mindhárom Triple crown tornát.
 Ez volt Ronnie O’Sullivan első elveszített világbajnoki döntője.

Díjazás 
A összdíjazást, valamint a győztesnek járó pénzdíjat is emelték a tavalyi versenyhez képest. A győzelemért járó £300 000 a snooker történetének legmagasabb pénzdíja lett. A világbajnokságon az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesülnek:

Főtábla

Naptár 
Az alábbi táblázatban látható a világbajnokság naptára. Mérkőzés sorszáma, játékosok, majd zárójelben az adott mérkőzés hányadik szakaszáról van szó, végül az adott szakasz utáni mérkőzésállás.

Első kör – Elődöntők

Döntő

* - Ding Junhui és Michael Wasley mérkőzése 9-8-as állás után az esti mérkőzéseket követően fejeződött be.

Ágrajz

Selejtezők 
Az első három kvalifikációs kört 2014. április 8. és április 13. között, a negyedik kvalifikációs kört április 15. és április 16. között bonyolították le.

Jegyzetek

Források 

Sznúker az Egyesült Királyságban
snooker-világbajnokság
Snooker-világbajnokságok